Compositore, musicista polistrumentista, soprattutto chitarrista blues, suona molti strumenti tra cui basso, contrabbasso, tutte le chitarre, mandolino, piano e synth, batteria e percussioni, sax, tromba e diversi strumenti etnici acquisiti nei vari viaggi.

Biografia

INIZI 
È stato per quattro anni, dal 1976, il bassista nel gruppo TERZO ATTO. Era uno dei gruppi di musica italiana che proponevano repertori di brani della cosiddetta musica leggera. Negli anni a seguire suonando il basso, insieme ad un amico batterista, hanno messo su una sezione ritmica ed hanno suonato per molti degli artisti che animavano il circuito musicale a Cinecittà, molti dei quali sono poi diventati dei musicisti molto richiesti dai big e lo sono ancora oggi. Dopo questo lungo periodo come bassista, avendo iniziato a scrivere alcune canzoni, si è sono spostato a suonare la chitarra ed a cantare e intorno a metà anni ‘80, il periodo ‘85-‘87, ha fondato il gruppo SOUL CLUB. Il gruppo è rimasto attivo per alcuni anni suonando molto dal vivo ma non riuscendo a realizzare un disco.

Anni’90 
Ad inizio anni ‘90 inizia a comporre musiche per il teatro e per la danza. Aveva iniziato a comporre qualcosa già a fine anni ’70, nel periodo in cui seguiva dei laboratori teatrali per diventare attore. Negli 1991-92 collabora con MLP (Movimento Liberi Pensatori) come autore delle musiche per gli spettacoli e gli eventi organizzati dal movimento. Nello stesso periodo, con il primo spettacolo proprio nel ’92, ha inizio una forte collaborazione ed una profonda amicizia con il regista e nei primi anni anche attore, Gianni Giaconia. Questa collaborazione che aveva alla base una forte amicizia si è conclusa solo per la scomparsa di Gianni avvenuta nel 2013. In tutti quegli anni hanno collaborato molto insieme e ha prodotto per lui le musiche di progetti importanti tra i quali  “Il Gattopardo”, “Cristoforo Colombo” e “I tre Moschettieri”; produzioni che hanno girato molto, arrivando anche negli USA ed avere collaborazioni importanti come quella con Carlo Lizzani proprio per la messa in scena de “Il Gattopardo”.  Nel frattempo in quegli anni ha messo su un nuovo gruppo, sempre per proporre brani originali, di cui gran parte sue canzoni. Il gruppo si chiamava SWING ON. È rimasto attivo per alcuni anni dal ’94, anche se con diversi cambi di musicisti. Per questo gruppo è tornato a suonare il basso, oltre a comporre ed arrangiare. Venne realizzato una MC intitolata “Caleidoscopio” e vi è traccia delle attività dal vivo in un bootleg intitolato “Live at Cafe Caruso”. Nel ‘98 ha iniziato una nuova esperienza in duo con Maurizio “Herman” Mansueti, come autore, arrangiatore e produttore. Il progetto questa volta era di lounge-music e prendeva il nome THE TRANSISTORS. Realizzarono il primo CD del gruppo intitolato “Swinging Italy”. Il CD ebbe un buon riscontro soprattutto negli Stati Uniti dove quel genere si stava imponendo. Nel ‘99 ha una veloce collaborazione con George, cantante e paroliere del Ghana nel duo THE ULTIMATE’S con cui realizza l’EP “Music of what happens”.

Secondo millennio 
Nel 2000 mette in piedi il gruppo THE RED RIVER CLAN con Martin ‘Bigcity’ Esposito cantante e compositore londinese. Realizzarono un EP intitolato “Tones of Life”. Nel gennaio del 2006 ha una esperienza, di nuovo in duo, estremamente affascinante e nuova. Con Alessandro Davico creano il gruppo Rasna Clan. Il nome Rasna è il nome di una antica famiglia etrusca. Realizzarono un CD per certi versi epocale che non ha avuto la fortuna che meritava. Il CD era composto da musiche pop, composte da Vic e testi, scritti o elaborati, in lingua etrusca, da Alessandro. Ci lavorò molto sui testi, tanto che decisero che fosse il caso, per la pronuncia particolare della lingua, l’intonazione ed altro, che fosse proprio Alessandro a cantarle. Pubblicarono il CD “Tripudio”. Nello stesso anno decisero di dare seguito al CD realizzando uno spettacolo di danza moderna che prende spunto dal significato storico delle canzoni presenti nel CD. Un grosso progetto del 2010 lo vede coinvolto in veste di produttore esecutivo del progetto musicale “Tony Esposito ed il Quintetto di fiati dell’Orchestra di Santa Cecilia”, in occasione dell’inizio della sua collaborazione come direttore artistico per l’ONG Italians for Darfur che ha il contributo e l’appoggio di personaggi dello spettacolo italiani e stranieri tra cui Tony Esposito, Monica Guerritore, Fiorella Mannoia, George Klooney ed altri. Nel 2015 finalmente hà la possibilità di produrre un CD a mio nome. Si intitola “42”. È una raccolta di canzoni che ho composto negli anni, più alcune recenti e contemporanee. Nel CD suona molti strumenti ed ha la fortuna di avere alcuni amici come ospiti che glihanno dato una grossa mano.

The Rime of the Ancient Mariner 
Nel 2018, dopo una gestazione di quasi 20 anni, ha portato a termine e pubblicato sia CD, sia LP, “The Rime of the Ancient Mariner”. Si tratta di un lavoro ispirato al poema di Coleeridge. L’opera è divisa in due parti della durata di circa ’30 ciascuna, in cui suona tutti gli strumenti, circa 60.

FaceToFace 
Il 2021 è iniziato con la pubblicazione del nuovo CD di canzoni in inglese intitolato “FaceToFace”. Anche qui ci sono alcuni amici che gli hanno dato una mano. Ha composto le musiche delle canzoni, mentre i testi li ha scritti Cecilia Claudi, una giovane scrittrice. Canzoni che ha cantato e suonate quasi interamente da sé.

Musiche per la Danza 
Tra le sue composizioni ce ne sono molte fatte per spettacoli di danza contemporanea, tra cui “In the cave” con le coreografie di Sandra Martelli e “Quadri stagionali” nell’89 con la coreografa Lidia Filomarino con cui ha iniziato. Nel 1996 e nel 1998 ha realizzato due lavori curandone anche la regia, insieme alla coreografa Minea De Mattia. Nei due spettacoli, la danza e la musica, sono nate insieme. Lui sedeva al pianoforte e Minea creava i movimenti. Gli spettacoli sono rispettivamente: “Quadri” e “Colori”. Nel 2005, dopo aver realizzato il CD di musiche cantate in lingua etrusca “Tripudio”, insieme ad Alessandro Davico, hanno voluto dare seguito al CD mettendo su uno spettacolo di danza con le coreografie di Elvira Prezioso.

Musiche per il Teatro 
Ha iniziato molto presto, mentre seguiva corsi di teatro con la COMPAGNIA LABORATORIO TEATRO LIBERO di Salvatore Santucci, con cui ha realizzato “Il diavolo e il buon Dio”, “L’anima buona del Sezuan” e “I Cenci” tra il ’77 ed il ’79. Dal ’92 ha composto tantissime musiche di scena per spettacoli teatrali di diverse compagnie. Alcuni andavano oltre il concetto semplice di commento sonoro diventando parte integrante dello spettacolo stesso. Questo tipo di collaborazione ha trovato nel regista Gianni Giaconia il più interessato e partecipe, anche perché i suoi spettacoli avevano tutti i connotati di lavori multimediali. Con le sue compagnie teatrali IL BOTTEGHINO e  STABILE DI S. FRANCESCA ROMANA ha realizzato, tra il 1992 ed il 2012, molte colonne sonore tra cui “Un curioso accidente”, “Processo a Gesù”, “La vita di Galileo Galilei”, “Liolà”, “La Tempesta”, “Miseria e nobiltà”, “Il Gattopardo”, “Miseria e nobiltà”, “Cristoforo Colombo” e “D’Artagnan e i tre moschettieri”. Ci sono state molte altre collaborazioni con altre compagnie e registi.

Colonne sonore, spot e clip 
Ha composte alcune colonne sonore tra cui “Solo per i tuoi occhi” per la regia di Sante Palombo nel 1989 e “Qualcuno arriverà” con la regia di Gianni Giaconia nel 2004. Ha composto le musiche dello spot per l’UNICEF con la regia di Enzo Civitareale e Giovanni Gervasi e realizzato con la Scuola Cine-TV “Renzo Rossellini” di Roma e “Tunnel to the Moon” con le immagini della Nasa

Discografia 
La sua discografia include alcune realizzazioni in collaborazione con altri musicisti. Il primo lavoro su LP è con Emilio Campana nel'78 (Vic & Emilio "Nel giardino di Giove") LP, con Maurizio "Herman" Mansueti nel '98 (The Transistors "Swingin' Italy" - Planet record CD), nel 2000 con Martin"Bigcity" Esposito (The Red River Clan "Tones of life" - CD Gnvto), nel 2006 con Alessandro Davico (Rasna Clan "Tripudio" - Forme Dinamiche CD). Nel 2015 realizza il primo CD per proprio conto (Vittorio Vic G Giannini CD ”42” - prod. Forme Dinamiche dist. Zimbalam) e si ripeterà nel 2018 (”The Rime of the Ancient Mariner” - Forme Dinamiche CD-LP Dist. Tunecore). Quest'ultimo è un lavoro iniziato venti anni prima. Si tratta di due suite solo strumentali di ca. 30' ciascuna, in cui suona tutti gli strumenti. Una produzione in stile Mike Oldfield al quale si ispira. Il suo ultimo CD pubblicato è "FaceToFace" (come Vic Giannini) contenente ballad con testi scritti in collaborazione con Cecilia Claudi.

Biografia teatrale 
Ha lavorato come attore facendo la comparsa in molti film prodotti a Cinecittà e successivamente a teatro. La sua ultima interpretazione è nel film di Roberto Giglio "Playback", che ha avuto alcuni riconoscimenti e premi e che è stato proposto sui canali Rai, in cui interpreta il ruolo di un parroco (Don Sallustio). Un film in cui gli attori sono Arbore, Gigi Proietti, Gregg, Daniele Silvestri, Patty Pravo e altri. A teatro ha recitato con la Compagnia LTL tra il '77 ed il 79 e dal '79 all'80 con diverse altre compagnie in diversi ruoli tra cui, “Ricorda con rabbia”, “Aspettando Godot”, “La mandragola” (frate), “I confessori”, “La tempesta” (marinaio), “La dodicesima notte” (invitato), “Sogno di una notte di mezz’estate”. È tornato a recitare nel '91 con “I percorsi dell’esistenza” con la regia di Bruno Cimino (co-protagonista), nel 2002 “Cristoforo Colombo” per la regia di Gianni Giaconia (marinaio), nel 2011 in “Full Monty” con la regia di Maura Biaggioni (Dave; co-protagonista) e successivamente in “Appuntamento col caro estinto” con la regia di Masaria Colucci (custode; co-protagonista).

Collegamenti esterni